

Курмиші — присілок, Куртамиський округ, Курганська область
 Курмиші — присілок, Чебоксарський район, Чувашія